Symphoristis nimbifera är en fjärilsart som beskrevs av Edward Meyrick 1913. Symphoristis nimbifera ingår i släktet Symphoristis och familjen gräsminerarmalar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Gräsminerarmalar
nimbifera